Дэкуан Стивен Джонс (, 27 декабря 1991, Джонсон-Сити, Нью-Йорк) — профессиональный футболист, выступающий на позиции ноуз тэкла в клубе НФЛ «Теннесси Тайтенс».

Биография

Любительская карьера 
Дэкуан Джонс родился 27 декабря 1991 года в Джонсон-Сити. Там же он окончил старшую школу. Был капитаном футбольной и баскетбольной команд, участвовал в соревнованиях по лёгкой атлетике. В футбол играл на позициях линейного в защите и в нападении. Обучение продолжил в университете штата Пенсильвания.

Первые четыре игры сезона 2010 года Джонс пропустил по решению тренерского штаба команды, затем принял участие в девяти матчах. На поле он выходил на позициях тэкла и ди-энда, заменяя травмированных партнёров. Свой второй сезон в NCAA Дэкуан провёл в статусе первого запасного «Ниттани Лайонс», но принял участие во всех играх команды.

Весной 2012 года на предсезонных сборах он выиграл борьбу за место в основном составе. В стартовом составе Джонс сыграл в одиннадцати играх команды, сделав 22 захвата. В сезоне 2013 года Дэкуан был избран одним из капитанов команды. В играх чемпионата он сделал 11,5 захватов с потерей ярдов и был включён в символическую сборную конференции Big-10. Также Джонса признали Самым ценным игроком команды.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
Перед драфтом НФЛ Джонсу прогнозировали выбор в третьем или четвёртом раунде. В качестве плюсов игрока отмечали возросшую в последний год студенческой карьеры скорость и опыт игры в различных защитных схемах, что позволило бы ему с первых дней в лиге занять место игрока ротации. В то же время указывалось на в целом невысокую эффективность его действий на поле. В четвёртом раунде драфта он был выбран клубом «Теннесси Тайтенс».

В дебютном сезоне в НФЛ Джонс являлся резервистом, а с начала чемпионата 2015 года стал одним из основных игроков защиты «Теннесси». Он выходил в стартовом составе в течение 45 матчей подряд. Серия прервалась в декабре 2017 года, когда в игре против Хьюстона Дэкуан получил разрыв бицепса. В марте 2018 года он подписал с клубом новый трёхлетний контракт на сумму 21 млн долларов.

В июне 2019 года Дэкуан организовал футбольный лагерь для детей на базе своей школы в Джонсон-Сити.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Теннесси Тайтенс»